Rakitino () ist ein russischer Ortsname:
 Rakitino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Kurschen, Kreis Ragnit/Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Rakitino, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Rothenen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Rakitino (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Rakitino (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Rakitino (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Rakitino (Pskow, Dedowitschi), Dorf im Rajon Dedowitschi, Oblast Pskow
 Rakitino (Pskow, Opotschka), Dorf im Rajon Opotschka, Oblast Pskow
 Rakitino (Tambow, Scherdewka), Dorf im Rajon Scherdewka, Oblast Tambow
 Rakitino (Tambow, Rschaksa), Dorf im Rajon Rschaksa, Oblast Tambow
 Rakitino (Tula, Kurkino), Dorf im Rajon Kurkino, Oblast Tula
 Rakitino (Tula, Uslowaja), Dorf im Rajon Uslowaja, Oblast Tula
 Rakitino (Twer), Dorf in der Oblast Twer